La saga dei Forsyte (The Forsyte Saga) – ciclo di romanzi, scritti da John Galsworthy e pubblicati tra il 1906 ed il 1921
La saga dei Forsyte  (The Forsyte Saga) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1967
The Forsyte Saga – miniserie televisiva britannica trasmessa dal 2002 al 2003
The Forsyte Saga: To Let – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 2003

Pagine correlate
La saga dei Forsyte (disambigua)